Лига Леумит 1990/1991 — 39-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1990/1991
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 1990 году
1991 год в Израиле
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991